

Метамора — селище, штат Іллінойс
 Метамора — селище, штат Мічиган
 Метамора — селище, штат Огайо
 Метамора — переписна місцевість, штат Індіана